Ventris ist der Nachname folgender Personen:

 Christopher Ventris (* 1960), britischer Tenor
 Michael Ventris (1922–1956), britischer Architekt und Sprachwissenschaftler
 Peyton Ventris (1645–1691), englischer Richter und Politiker

Ventris steht außerdem für:
 Ventris (Mondkrater), ein Krater auf dem Erdmond